Friande (Felgueiras), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Felgueiras, of
Friande (Póvoa de Lanhoso), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso.